Can Cuiàs – quartiere di Montcada i Reixac
 Can Cuiàs – stazione della metropolitana di Barcellona